Paling ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Paling (* 1956), britischer Schriftsteller
 Johannes Jacobus Paling (1844–1892), holländischer Maler 
 John Paling, britischer Biologe, Filmproduzent und Hochschullehrer
 Richard Paling (1901–1955), deutscher Maler und Grafiker
 William Henry Paling (1825–1895), Musiker, Kaufmann und Philanthrop